Bernd Dießner (Aken, 1946. március 16. –) német hosszútávfutó. Az 1968. évi nyári olimpiai játékokon az NDK színeiben vett részt. Visszavonulása után edzőnek állt, számos későbbi ismert atlétát edzett.

Források 

1946-ban született személyek
Anhalt-bitterfeldiek
Német futók
NDK-beli olimpikonok
Élő személyek